Franciaország
Sapois, település Jura megyében
Sapois, település Vosges megyében